August Seidel kan syfta på:

* August Seidel (1820–1904), tysk målare
 August Seidel (1863–1941?), tysk orientalist